A župa (vagy županija) ősi közigazgatási egység a délszláv országokban. Először a 8. században tűnik fel. Jelentése megye, kerület, a horvát és szlovén nyelvben plébánia. A közigazgatási egységek vezetője a župan (zsupán) a magyar nyelvbe ispán alakban tevődött át.

Települések 
 Bosznia-Hercegovina
 Župa, falu Drvar községben a  Livnói/Hercegboszniai kantonban
 Župa, falu Trebinje községben a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
Župa falu Zagvozd községben, Split-Dalmácia megyében
Župa dubrovačka község Dubrovnik-Neretva megyében
Župa Srednja falu Zagvozd községben, Split-Dalmácia megyében

 Montenegró
Dobrska Župa, falu Cetinje községben
Župa falu Danilovgrad községben

 Szerbia
 Župa, falu Tutin községben, a Raškai körzetben